Geografia:
 Los Santos, llogaret del terme de Castellfabib (Racó d'Ademús, País Valencià)
 Los Santos (Salamanca), municipi de la província de Salamanca (Espanya)
 Los Santos de Maimona, municipi de la província de Badajoz (Espanya)
 Los Santos de la Humosa, municipi de la Comunitat Autònoma de Madrid (Espanya)
 Província de Los Santos, una de les divisions administratives de Panamà.

 Altres:
 Los Santos (Grand Theft Auto), ciutat fictícia del videojoc Grand Theft Auto: San Andreas, basada en Los Angeles (Califòrnia)